Fairbrother ist der Familienname folgender Personen:

 Crawford Fairbrother (1936–1986), britischer Hochspringer
 Keith Fairbrother (* 1944), englischer Rugby-Union-Spieler
 Kelsi Fairbrother (* 1989), britische Handballspielerin
 Nicola Fairbrother (* 1970), britische Judoka
 Sarah Fairbrother (1816–1890), britische Schauspielerin